Municipio de Lenox puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lenox (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Lenox (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Lenox (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Lenox (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Lenox (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.